Annastift ist der Name folgender Stiftungen oder Einrichtungen:

 St.-Annastift Freiburg im Breisgau 
 St. Annastift, Ludwigshafen-Mundenheim, katholisch 
 Annastift (Hannover), evangelisch, gegründet 1897
 Annastift Jarmen, Diakonie
 Annastift Remagen
 Annastift Schwerin, 1865–67 errichtet nach Plänen von Hermann Willebrand
 Annastift Trier 
 St.-Annastift Würzburg 

Annastift ist der Name folgender Orte:

 Annastift (Gemeinde Krummnußbaum), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Krummnußbaum, Bezirk Melk, Niederösterreich